Clorit se poate referi la:

 Clorit (anion), anionul provenit de la acidul cloros sau o sare a acestuia
 Clorit (mineral), mineral din categoria silicaților și germanaților având formula chimică generală (Mg,Fe,Mn,Ni,Zn,Al)4-6(Si,Al)4O10(OH,O)2